La nazionale di cricket del Canada è la selezione nazionale che rappresentalo stato del Canada nel gioco del cricket.

Storia
La nazionale canadese è una delle prime squadre nazionali ad essere stata costituita, la sua prima apparizione risale addirittura ad un match del 1844 contro gli USA.

La federazione nazionale è uno dei più antichi soci dell'International Cricket Council essendo affiliata dal 1968. Il Canada ha debuttato in Coppa del Mondo fin dalla seconda edizione nel 1979 (qualificandosi tramite l'ICC Trophy 1979, in cui arrivò in finale) ed in seguito ha partecipato in altre tre occasioni tra il 2003 ed il 2011 senza per mai superare il primo turno.

Nella World Cricket League ha militato nella prima divisione dal 2007 ma nel 2015 è stata retrocessa per la prima volta in Division Two. Prende parte stabilmente anche all'ICC Intercontinental Cup dove ha colto due secondi posti nel 2004 e nel 2007.

A livello continentale ha vinto per quattro volte il Campionato Americano di cricket.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Canada
Cricket
Cricket in Canada